Macel ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Macel (* 1969), französische Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Tereza Macel (* 1974), tschechische Triathletin und vierfache Ironman-Siegerin